Тишенківка — село, Харківська область, Красноградський район
 Тишенківка — селище, Полтавська область, Карлівський район